Puchar Azji w piłce nożnej 1996 odbył się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Końcowa kolejność:

1: 
2: 
3: 
4: 
5-8: , , , 
9-12: , , ,

Kwalifikacje 

 zakwalifikowały się automatycznie jako gospodarz.
 zakwalifikowały się automatycznie jako obrońca tytułu.

35 drużyn przystąpiły do eliminacji (dwie się wycofały).
 
Zakwalifikowane drużyny:

Stadiony

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Arabia Saudyjska - Tajlandia 6:0
Iran - Irak 1:2
Arabia Saudyjska - Irak  1:0
Tajlandia - Iran 1:3
Arabia Saudyjska - Iran 0:3
Irak - Tajlandia 4:1

Grupa C

Japonia - Syria 2:1
Chiny - Uzbekistan 2:0
Japonia - Uzbekistan 4:0
Syria - Chiny 0:3
Japonia - Chiny 1:0
Uzbekistan - Syria 1:2

Drużyny z trzecich miejsc

Dwie najlepsze drużyny z trzecich miejsc awansują do ćwierćfinałów.

Faza pucharowa

Wszystkie czasy lokalne (UTC+4).

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Nagrody

Najlepszy Zawodnik
	
 Chodadad Azizi

Najlepszy Strzelec
	 	
 Ali Daei - 8 goli

Best Goalkeeper
	
 Mohammed Al-Deayea

Nagroda Fair play

"11" turnieju
	

Puchar Azji w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1996 w Azji
Zjednoczone Emiraty Arabskie w XX wieku
Piłka nożna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich